Ipecac bezieht sich auf:

 eine tropische Pflanze, siehe Ipecacuanha
 ein Brechmittel, das aus dieser Pflanze hergestellt wird
 eine Plattenfirma, siehe Ipecac Recordings